Tórdís je ženské křestní jméno skandinávského původu. Znamená "Thorova bohyně" a je odvozeno ze jména severského boha Þórr zkombinovaným staroseverským dís "bohyně".

Jiné varianty 
 Þóra – staroskandinávsky, islandsky
 Tordis – dánsky, norsky, švédsky
 Thora – dánsky, norsky, švédsky

Známé nositelky 
 Þórdís Árnadóttir, islandská sportovní komentátorka
 Thordis Elva, islandská dramatička, autorka a aktivistka
 Þórdís Gísladóttir, islandská autorka dětských knih, básnířka a romanopisec
 Tórdís Kristín Magnusdóttir
 Tordis Maurstad, norská divadelní herečka
 Tordis Ørjasæter, norská literární kritička, životopisec, bývalá profesorka

Reference

Externí odkazy 
 
 Nordická jména

Ženská jména
Jména skandinávského původu